Додо Чоговадзе (груз. დოდო ჩოგოვაძე, род. 1 февраля 1951 года, Тбилиси, СССР) — советская киноактриса.

Биография 
Додо Чоговадзе родилась в 1951 году. В 14 лет сыграла роль царевны Будур в знаменитой киносказке «Волшебная лампа Аладдина», принёсшей ей известность. В 1967 году её портрет попал на обложку журнала «Советский экран», а в ГДР выпустили открытку с её изображением.

Окончила Тбилисский театральный институт.

Преподаватель ритмики на кафедре сценического движения Тбилисского театрального университета.

Фильмография 
 1963 — Маленькие рыцари — Нана
 1966 — Волшебная лампа Аладдина — царевна Будур
 1981 — В небе «ночные ведьмы» — Софико

Семья 
 муж — Давид Шушанин — тбилисский музыкант и певец.
 Дочь — Нино

Примечания 

Выпускники Тбилисского театрального университета
Педагоги Тбилисского театрального университета